Karakatsanis ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantinos Karakatsanis (1877–?), griechischer Leichtathlet und Ruderer
 Thymios Karakatsanis (1940–2012), griechischer Schauspieler